Orlice est un toponyme qui peut désigner :
Orlice, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Travnik, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
l'Orlice, une rivière de la République tchèque.